Ch’ang-ling-chen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changleng, ort, Jiangxi, 
 Changling (häradshuvudort), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar